Miejscowości podstawowe i części miejscowości w Polsce
 Stary Gaj – osada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim, w gminie Mogilno
 Stary Gaj – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Wojciechów
 Stary Gaj – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Góra Świętej Małgorzaty
 Stary Gaj – kolonia położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Słupia

Las
 Stary Gaj – las położony w granicach administracyjnych Lublina